Un occulteur est une technique couramment utilisée dans Stargate SG-1.

L'occulteur est une technique incorporée dans de nombreux vaisseaux Goa'uld ou Anciens permettant de se rendre invisible. L'occulteur assure donc une bonne protection passive mais le bouclier doit être désactivé pour conserver la furtivité. Le vaisseau n'est cependant pas indétectable et il peut être repéré par quelqu'un qui le recherche activement grâce à sa signature énergétique.

Une variante pour les personnes est l'occulteur sodan. Il émet un champ d'énergie autour du porteur qui le déphase légèrement avec la dimension de notre espace-temps. La personne dans le champ accède à une poche de sous-espace le rendant virtuellement indétectable. Mais cette variante n'est pas sans effets secondaires et il peut induire des mutations génétiques au porteur ainsi qu'à son entourage, les sodans n'ont jamais essayé de corriger le problème car ils étaient protégés par leur symbiote Goa'uld.

Dans Perfect Dark (N64) l'occulteur permet de créer une distorsion qui rend quasi-invisible celui qui le porte. L'effet est annulé si le porteur reçoit un coup ou fait feu.

Technologie de Stargate